Міль (Tineina) — комаха ряду лускокрилих, або метеликів.
 Міль Михайло Леонтійович (1909—1970) — радянський конструктор вертольотів та вчений, доктор технічних наук.
 Франк Міль (нім. Frank Mill, нар. 23 липня 1958, Ессен, ФРН) — німецький футболіст.

Див. також 
 Мілль